Роберт Робінсон (1886 — 1975) — англійський хімік-органік.
 Роберт Робінсон (1906 — 1994) — американський та радянський інженер.

Багатозначні терміни: тезки
Сторінки зі списками однофамільців-тезок